Vogue steht für:
 Vogue, den französischen Begriff für Mode
 Vogue (Zeitschrift), eine internationale Zeitschrift für Damenmode
 La Vogue, französische Literaturzeitschrift, erschien 1886 bis 1901
 Vogue, ein französisches Plattenlabel, siehe Disques Vogue
 Vogue, ein US-amerikanisches Plattenlabel, siehe Vogue Records
 Vogue, einen in den 1980er Jahren entstandenen Tanzstil aus Harlem, New York, siehe Vogue (Tanz)
 Vogue (Lied), ein Lied von Madonna
 The Vogue (Lied), ein Clubhit aus dem Jahr 2000 von Antonelli Electr. Featuring Miss Kittin
 Vogue, eine Eigenmarke des Brillenherstellers Luxottica
 Vogue (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke
 Vogüé, ein Ort im französischen Département Ardèche 
 Peugeot Vogue, ein Moped des französischen Herstellers Peugeot Motocycles 
 Singer Vogue, ein Automodell
 Vogue Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 En Vogue, US-amerikanische R&B-Band
 The Vogues, US-amerikanische Popband
 Woge
 Woog (Begriffsklärung)